Bergvik (Ekerö), een plaats in de gemeente Ekerö in het landschap Uppland en de provincie Stockholms län in Zweden
 Bergvik (Söderhamn), een plaats in de gemeente Söderhamn in het landschap Hälsingland en de provincie Gävleborgs län in Zweden